

Актюба — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Актюба — присілок, Малмизький район, Кіровська область

Див. також 
 Актобе (значення)